Tigr oder TIGR steht für:
TIGR, eine slowenisch-kroatische Widerstandsorganisation im faschistischen Italien
The Institute of Genomic Research (jetzt: J Craig Venter Institute, JCVI)
Tigr (Auto) (russ. Тигр, „Tiger“), eine russische Automarke:
GAZ-2975 Tigr
GAZ-2330 Tigr